De Recumbirostra zijn een clade van uitgestorven basale tetrapoden die leefden tijdens het Carboon en het Perm. Men denkt dat ze een gravende levensstijl hebben gehad en de groep omvat zowel korte als lange slangachtige vormen. Ten minste één soort, de molgophide Nagini mazonense, verloor zijn voorpoten volledig. De clade omvat de families Pantylidae, Gymnarthridae, Ostodolepidae, Rhynchonkidae en Brachystelechidae, met extra families als Microbrachidae en Molgophidae die door sommige auteurs worden opgenomen. 

Recumbirostra, de 'teruggebogen snuiten', werd in 2007 door Jason Anderson opgericht als een clade om veel van de taxa te omvatten die traditioneel werden gegroepeerd in Microsauria, waarvan sindsdien is aangetoond dat het een parafyletische of polyfyletische groepering is. Hij definieerde de klade erg verwarrend als the clade descended from the most recent common ancestor of Pantylus, Cardiocephalus sternbergi, Rhynchonkos, and Micraroter, but not including Tuditanus or Microbrachis. Dus mochten Tuditanus of Microbrachis tegen Andersons verwachting in toch afstammelingen zijn van de meest recente gemeenschappelijke voorouder van Pantylus, Cardiocephalus sternbergi, Rhynchonkos en Micraroter dan behoren zij en hun afstammingslijnen niet tot de Recumbirostra.

De leden van de klade tonen de apomorfie van een hoge snuitpunt die voor het graven kan zijn gebruikt. Net als andere microsauriërs, zijn de Recumbirostra traditioneel beschouwd als leden van de onderklasse Lepospondyli; fylogenetische analyses uitgevoerd door Pardo, Szostakiwskyj en Anderson (2015) en Pardo et alii (2017) vonden ze in plaats daarvan als vroeg vertakkende sauropside Amniota. Niet alle fylogenetische analyses erkennen Recumbirostra als een geldige groepering. Een alternatieve clade genaamd Tuditanomorpha wordt af en toe ondersteund en bevat veel van dezelfde taxa. Hieronder is een cladogram die de fylogenetische verwantschappen van Recumbirostra van Glienke (2012) laat zien:

Uitgestorven amfibieën